Slovo sjednocení může mít následující významy:

 sjednocení – matematická operace s množinami
 Církev sjednocení – nové náboženské hnutí, založené v Koreji

historie
sjednocení Německa
znovusjednocení Německa
sjednocení Itálie

kultura
 Sjednocení (román) – sci-fi román z prostředí seriálu Star Trek: Nová generace
 Sjednocení (epizoda) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Nová generace
 Sjednocení (povídka) – vědeckofantastická povídka Arthura C. Clarka

Externí odkazy